«Верую» — распространённое в русскоязычной среде именование Никео-Цареградского символа веры.
 «Верую!» — фильм 2009 года Лидии Бобровой по рассказам В. Шукшина.
 «Верую» — альбом Николая Баскова.

См. также 
 Верующие